Konan (Aichi) een stad in de Japanse prefectuur Aichi
Konan (Kagawa), een gemeente in de Japanse prefectuur Kagawa 
Konan (Kochi) een stad in de Japanse prefectuur Kochi
Konan (Saitama), een gemeente in de Japanse prefectuur Saitama 
Konan (Shiga), een stad in de Japanse prefectuur Shiga
Konan, een lid van de Akatsuki uit de manga Naruto
 Kōnan, een Japanse keten van bouwmarkten